Se denominan así diversos árboles sudamericanos:
 en Puerto Rico y Venezuela, la copaiba, fabácea de la especie Copaifera officinalis;
 en Colombia, la especie de la familia clusiáceas Calophyllum brasiliense;
 en Perú, el canime o currucay, la clusiácea Garcinia madruno.